Владимир Михайлович Беляев (род. 18 марта 1965, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) — государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики с 11 января 2002 по 30 декабря 2011.

Биография 
Родился 18 марта 1965 в Тирасполе. По национальности — русский.

Образование 
В 1987 окончил Одесский электротехнический институт связи.

В 1997 окончил Военную академию связи имени С. М. Будённого.

Трудовая деятельность 
С 1987 по 1988 — работал в Министерстве связи СССР.

С 1988 по 1998 — проходил службу в Вооружённых силах СССР, затем в Вооружённых силах России.

С 1998 по 1999 — работал в Республиканском Управлении связи Приднестровской Молдавской Республики.

С 2000 по 2002 — первый заместитель министра информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики.

С 11 января 2002 по 30 декабря 2011 — министр информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики. Переназначался на должность министра 15 января 2007. Подал в отставку 30 декабря 2011 в связи с избранием нового президента Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука.

С 21 марта 2017 — заместитель начальника Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики.

Награды 
 Орден «Трудовая слава»
 Две медали «За трудовую доблесть»
 Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики

Семья 
 Отец: Беляев Михаил Семенович (род. 1927)
 Мать: Беляева (Лукина) Анна Федоровна (род. 1926)
 Жена: ?
 Дочь: Беляева Татьяна Владимировна (род. 1993)

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Президента ПМР
 Биография на сайте Министерства информации и телекоммуникации ПМР

Примечания 

Выпускники Одесской национальной академии связи
Выпускники Военной академии связи имени С. М. Будённого
Министры Приднестровской Молдавской Республики